Yamato kan syfta på:

 Yamato (tidsperiod) – en tidsrymd i Japans historia, åren 250–710.
 Yamato (fartyg) – ett japanskt slagskepp i bruk under andra världskriget.
 Yamato (film) – en japansk film från 2005.
 Yamato, Kanagawa - en stad i Kanagawa prefektur, Japan